Нарынхудукское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Черноземельском районе Калмыкии.

Административный центр — посёлок Нарын Худук.

География 

СМО является крупнейшим по площади в Черноземельском районе. Границы Нарынхудукского СМО установлены Законом Республики Калмыкия «Об установлении границ Нарынхудукского сельского муниципального образования
Республики Калмыкия» от 22 сентября 2003 года № 396-II-З. Поселение граничит на западе — с Комсомольским СМО и Яшкульским районом Калмыкии (Хулхутинское СМО), на севере и востоке — с Астраханской областью, на востоке также граничит с Лаганским районом Калмыкии, на юго-востоке с Артезианским СМО и на юге с Кумским СМО.

 Климат

Климат территории засушливый, резко континентальный. Территория в основном расположена в зоне полупустыни. Температура воздуха имеет редко выраженный годовой ход, продолжительностью тёплого периода 200 дней. Самый жаркий месяц - август. Максимальная температура в 2009 году в августе +44,5 град. Первые заморозки наблюдаются осенью в ноябре месяце, а самые поздние весной в апреле месяце.

 Почвы

Почвенный покров комплексный и представлен бурыми полупустынными почвами и песками. На территории повсеместно распространены солонцы и солончаки.

Население 

 Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения 

В состав СМО также включено село Басы, однако фактически данное село является административным центром Басинского сельсовета Лиманского района Астраханской области.

Проблема принадлежности села связана с тем, что Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года, установивший современные границы Калмыкии не был реализован в полной мере. В соответствии с указом используемые Астраханской областью 390 тыс. га (вместе с поселком Басы) находятся в пределах территории Калмыкии. Следовательно, в соответствии с действующим федеральным и республиканским законодательством астраханским землепользователям надлежит заключить с калмыцкой стороной договора аренды и платить её. Астраханская же сторона продолжает считать выделенные ей в 1940—1950 гг., в период депортации калмыков и ликвидации Калмыцкой АССР, отгонные пастбища принадлежащими области и на этом основании отказывается заключать договоры аренды с калмыцкой стороной и платить ей.

Транспортная инфраструктура 

Через территорию СМО проходит федеральная автодорога Р-263 (Минеральные Воды — Будённовск — Комсомольский — Лагань), восточная граница СМО проходит по железной дороге Кизляр-Астрахань, на северо-востоке по территории СМО проходит автодорога Р-215.

Примечания 

Муниципальные образования Черноземельского района
Сельские поселения Калмыкии